A competição de duplas masculinas foi um dos eventos do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima. Foi disputada no Club Lawn Tennis de La Exposición, em Lima entre os dias 29 de julho e 3 de agosto.

Calendário
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Cabeças-de-chave

<ol start="1">
  (Campeões, Medalha de ouro)
  (Final, Medalha de prata)
  (Semifinais, Medalha de bronze)
  (Semifinais)

<ol start="5">
  (Quartas-de-final)
  (Quartas-de-final)
  (Quartas-de-final)
  (Quartas-de-final)

Chaveamento

Finais

Metade superior

Metade inferior

Duplas masculino